Lukov je název několika obcí v České republice:
 Lukov (okres Teplice) (Lukov u Bíliny) – obec v okrese Teplice
 Lukov (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Lukov (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Lukov (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

nebo částí obcí:

 Lukov (Vraný) – část obce Vraný v okrese Kladno 
 Lukov (Úštěk) – část města Úštěk v okrese Litoměřice

nebo hradu:
 Lukov (hrad) v obci Lukov (okres Zlín)

nebo obcí na Slovensku:

 Lukov (okres Bardejov) – obec v okrese Bardejov

Externí odkazy